Por Thomson pode estar à procura de:

Pessoas 
Charles Thomson Rees Wilson - Físico escocês; 
 Joseph John Thomson - Físico britânico; 
 William Thomson - Físico, matemático e engenheiro norte-irlandês também conhecido como Lorde Kelvin

Topônimos 
 Thomson (Geórgia)
 Thomson (Illinois)
 Thomson (Minnesota)

Desambiguação